Список премьер-министров Судана приведён с момента создания должности главного министра в 1952 году по настоящее время. Пост премьер-министра был упразднен после государственного переворота 1989 года  и восстановлен в 2017 году, когда президент Омар аль-Башир назначил премьер-министром Бакри Хасана Салеха.

Нынешним премьер-министром является Абдалла Хамдук, назначенный на эту должность Суверенным советом 21 августа 2019 года в рамках перехода страны к демократии. 25 октября 2021 года Хамдук был свергнут и помещен под домашний арест после государственного переворота. 21 ноября 2021 года Хамдук был восстановлен в должности премьер-министра в рамках соглашения с гражданскими политическими партиями.

Официальное название должности 
 1952–1956: Главный министр
 1956–1989; 2017–н.в.: Премьер-министр

Список

Хронология

Примечания 

Судан
 
Списки:Судан